Atid est un nom porté par :
 un parti politique israélien éphémère, l'Atid ayant existé entre 1995 et 1996.
 un parti politique israélien créé en 2006, le Atid Ehad.

Commune en Roumanie
 Atid dans le județ de Harghita